Esquire est un titre d'origine britannique ;
 Esquire est un magazine américain ;
 La Fender Esquire est une guitare électrique produite par Fender qui fut commercialisée en 1950.

Homonymie de titre